Le Prix de littérature spiritualiste est un prix littéraire français d’inspiration catholique, créé en 1909 par Madame Claire Virenque, décerné tous les ans. Ce prix n'est désormais plus attribué.
Quatre prix étaient décernés par le comité de littérature spiritualiste : Prix de poésie, prix de littérature, .

Présidents et membres du jury 
 Charles de Pomairols, président cofondateur 1909-
 Madame Alphonse Daudet
 Madame Julie Félix-Faure-Goyaux 1909-1913
 Madame Juliette Adam
 Gustave Zidler
 Roger Audouin
 Léon Lahovary
 Paul Feuillette
 Albert de Bersaucourt
 Henry Bordeaux

Liste des lauréats depuis 1910 
Quelques lauréats d'avant 1922 : Maurice Brillant, Jean Nesmy, Gauthier-Ferrières, Ernest Prévost, André Delacour, Marion Gilbert, Marguerite d'Escola, Magali-Boisnard.
 1910 : Noël Nouet, pour Les Etoiles entre les feuilles
 1911 : André Lafon, pour La Maison Pauvre
 1913 : Charles Grolleau, pour Sur la route claire, et Armand Praviel, pour Le cantique des saisons
 1918 : Pierre Aguétant, pour Pour ceux qui pleurent : impressions et pensées de guerre
 1922 : Marie Gasquet, pour Une Fille de Saint-François, et André Dumas, pour Ma petite Yvette
 1926 : Henriette Charasson, pour Les heures du foyer, Flammarion
 1927 : Léontine Zanta, pour La part du feu
 1929 : Lya Berger, pour œuvre
 1933 : Joseph Malègue, pour Augustin ou le Maître est là

La fondatrice Claire Virenque 
Claire Azema épouse Virenque, poétesse et écrivain, née à L’Isle-Jourdain (Gers) en 1871, morte à Nice en 1922. Elle habitait villa Soledad à Saint-Barthélemy. En 1904, parurent ses premiers poèmes. Elle créa la revue « La Pensée française ».

Elle se consacra à diverses œuvres sociales de la ville de Nice. La ville nomma une rue en son honneur, "La Montée Claire Virenque".  Son mari Emmanuel Virenque mourut à Nice en 1905. Sa fille devint Comtesse de Larnage.

En 1961, l’Académie française et la fondation de Larnage créent le prix Claire-Virenque .

Notes et références 

Express du midi, Toulouse,

Spiritualiste
Distinction fondée en 1909
1909 en littérature